Wojny moskiewskie – w szczególności:

 wojna litewsko-moskiewska (1368–1372)
 wojna litewsko-moskiewska (1406–1408)
 wojna litewsko-moskiewska (1444–1445)
 wojna litewsko-moskiewska (1492–1494)
 wojna litewsko-moskiewska (1500–1503)
 wojna litewsko-moskiewska (1507–1508)
 wojna litewsko-moskiewska (1512–1522)
 wojna litewsko-moskiewska (1534–1537)

Zobacz też 
 wojna litewsko-rosyjska (1558–1570)
 wojna polsko-rosyjska (ujednoznacznienie)

et:Moskva-Leedu sõda
en:Muscovite–Lithuanian Wars
ka:რუსეთ-ლიტვის ომი
ru:Русско-литовские войны